Кубок Сан-Марино з футболу 2010–2011 — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул здобув Ювенес-Догана.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 квітня 2011

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 квітня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2010—2011
Сан-Марино
Сан-Марино